Акгюль () — турецкая фамилия.

 Акгюль, Ибрагим Ферман (род. 1979) — турецкий певец, автор песен, телеведущий и актёр.
  (род. 1982) — турецкий футболист.
  (1948—2017) — турецкий компьютерщик.
  (род. 1970) — турецкий руководитель спортивного клуба.
  (род. 1971) — турецкий ведущий и академик.
 Акгюль, Сезер (род. 1988) — турецкий борец вольного стиля, чемпион Средиземноморских игр, призёр чемпионатов мира, Европы и Европейских игр.
  (род. 1963) — турецкий карикатурист и академик.
 Акгюль, Таха (род. 1990) — турецкий борец вольного стиля, чемпион мира, Европы и Европейских игр.
  (род. 1996) — турецкий профессиональный спортсмен по кикбоксингу.
  (род. 1946) — турецкий политик.